Myriam Picard  est un écrivain et conteuse en littérature jeunesse et vit en Franche-Comté où elle est bibliothécaire.

Biographie 

Mariée, mère de trois enfants, depuis toute petite elle invente des histoires et des poésies...son entourage est sa principale source d'inspiration avec, en plus une touche d'humour.

Elle est référencée sur le site de La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse.

Œuvres 
 2001 : C'est quand qu'on est adulte ? : illustrations de Jérôme Peyrat - Éditions du Bastberg 
 2002 : Nous, les enfants :  illustrations de Jérôme Peyrat - Éditions du Bastberg 
 2003 : Ah ! les filles :  illustrations de Jérôme Peyrat - Éditions du Bastberg 
 2004 : Les garçons, la honte... : album, humour, 5-8 ans - Éditions du Bastberg 
 2006 : Mine de trombines :  illustrations de Valérie Dumas - Éditions du Ricochet 
 2008 : Bob? Bob le zèbre?… :  illustrations de Jérôme Peyrat - Éditions du Ricochet
 2017 : Michel et Edouard : illustrations de Jérôme Peyrat - Éditions Père Fouettard

Liens externes 
La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)